Astropy — библиотека с открытым исходным кодом для языка программирования Python, предназначенная для выполнения астрономических расчётов и широко применяемая в среде профессиональных астрономов.

Философия проекта предполагает максимальное переиспользование уже существующих научных пакетов. Базовыми для Astropy являются проекты NumPy, SciPy, Matplotlib и Cython.

Функции 
 Конвертация физических величин, выполнение численных расчетов
 Пересчёт координат в различные системы
 Обработка изображений в формате FITS
 И другие задачи астрономии и космологии

История 
Первая версия библиотеки была разработана в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа.

Литература

Ссылки 
 Astropy: A Community Python Package for Astronomy, 23 Июля 2013 на сайте Arxiv.org

Библиотеки Python
Свободные библиотеки программ
Астрономическое программное обеспечение